Os Estudos Sinfônicos, opus 13 é uma série de estudos para piano solo de Robert Schumann. 

Composições de Robert Schumann
Obras para piano solo